Solmecke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Solmecke (* 1973), deutscher Rechtsanwalt und Autor
 Klaus Solmecke (* 1942), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Alt-Bürgermeister von Gevelsberg